Smutná steht für
 Smutná, ein rechter Nebenfluss der Lainsitz in Tschechien

Smutná ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Smutná (1935–2001), tschechische Schauspielerin
 Kateřina Smutná Skilangläuferin (* 1983) tschechisch-österreichische Skilangläuferin
 Lucie Smutná (* 1991), tschechische Volleyballspielerin